Parlamentsgesetz bezeichnet:

 formelles Gesetz, im Gesetzgebungsverfahren zustande gekommenes Gesetz, siehe Gesetz#Gesetz im formellen Sinn
 als Kurztitel das schweizerische Bundesgesetz über die Bundesversammlung, siehe Parlamentsgesetz (Schweiz)